Тамбо́вский райо́н:

 Тамбовский район — район в Амурской области Российской Федерации.
 Тамбовский район — район в Тамбовской области Российской Федерации.